In 2015 werd het 111de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 31 januari tot 3 mei en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste fase
De vier laagst geklasseerden, gerekend over beide groepen waren uitgeschakeld voor de knock-outfase.

Groep A

Groep B

Tweede fase

Degradatiegroep

Knock-outfase

Wedstrijd voor de derde plaats

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano